Gens Mamília, gens plebea romana
 Lex Mamilia de limitibus, Mamilia finium regundorum, Mamilia agraria o Mamilia de coloniis, llei romana establerta el 164 aC a proposta de Gai Mamili
 Lex Mamilia de senatoribus, Lex Mamilia de senatoribus o Mamilia de Jugurthae fautoribus, llei romana establerta a proposta de Mamili Limetà (110aC)